Een politieke ideologie zie belgicisme (politiek)
 Een woord of uitdrukking in het Belgisch-Nederlands of in het Belgisch-Frans